Tell al-ʿUbaid – sito guida del neolitico mesopotamico
Cultura di Ubaid – cultura protostorica del Vicino Oriente
Al-Ubaid – tribù araba che risiede nei dintorni di Kirkuk
Al-Ubayyid – città del Sudan